Ел Такамо има више значења:

 Ел Такамо (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Такамо (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику